Kroosvlindertje
 Muntvlindertje